NQA est l'abréviation de Niveau de Qualité Acceptable, (en anglais : AQL, Acceptable Quality Level).

 NQA-1 (en anglais, Nuclear Quality Assurance-1) est un standard américain de régulation de l'industrie nucléaire.